Ärztliche Praxis steht für:

 Arztpraxis, die Arbeitsstätte eines niedergelassenen Arztes
 Ärztliche Berufspraxis, Facherfahrung und Usancen des Arbeitslebens in der Medizin (auch rechtlich)
 Ärztliche Praxis (Zeitschrift), 2009 eingestellt